Ангеларий — мужское имя греческого происхождения, а также топоним.

Носители имени 
 Ангеларий Охридский (IX век) — святой, ученик и сподвижник Кирилла и Мефодия.
 Ангеларий (IX век) — святой, епископ Канозы.
 Ангеларий (Крстеский) (1911—1986) — второй предстоятель неканонической Македонской Православной церкви.

Топоним 
 Ангеларий — село в Добричской области Болгарии.